Ранчо лос Гонзалез има више значења:

 Ранчо лос Гонзалез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Гонзалез (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Гонзалез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Гонзалез (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Гонзалез (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Гонзалез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Гонзалез (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику